Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовало два формирования полка:

 425-й истребительный авиационный полк (первого формирования) — сформирован 12.08.1941 года из 161-го истребительного авиационного полка, 1 января 1942 года  переименован в 745-й истребительный авиационный полк.
 425-й истребительный авиационный полк Волховского фронта — сформирован в июле 1941 года при 7-м истребительном авиакорпусе ПВО. 17 сентября 1942 года расформирован в 20-м зиап.